Ошейн Зиминес (, 7 декабря 1996, Куинс, Нью-Йорк) — профессиональный футболист, выступающий на позиции лайнбекера в клубе НФЛ «Нью-Йорк Джайентс».

Биография

Любительская карьера 
Ошейн родился 7 декабря 1996 года в Нью-Йорке. Его отец американец, мать переехала в США с Ямайки. Он окончил старшую школу округа Хертфорд в Северной Каролине и осенью 2014 года поступил в университет Олд Доминион, отклонив предложения спортивной стипендии от университетов Восточной Каролины и Маршалла.

В первый свой сезон в команде Зиминес принял участие только в одной игре, не отметившись результативными действиями. В 2015 году он стал игроком стартового состава, выходя на позиции ди-энда. В двенадцати матчах он сделал пять сэков, став лучшим в команде по этому показателю. В следующем сезоне Ошейн улучшил свой результат и установил новый рекорд программы — 7,5 сэков за сезон. Он также помог команде добиться успеха в Багамас Боуле, где «Олд Доминион Монаркс» обыграли «Ист Мичиган».

В сезоне 2017 года он ещё раз улучшил рекорд колледжа, сделав на один сэк больше. Зиминес принял участие во всех играх своей команды и по итогам года вошёл в сборную всех звёзд конференции. 2018 год стал для него лучшим в карьере. Ошейн с двенадцатью сэками стал пятым по этому показателю в дивизионе FBS, снова был включён в сборную звёзд конференции, а также стал первым игроком университета, приглашённым на Сениор Боул — матч звёзд выпускников колледжей.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Аналитики сайта лиги, оценивая перспективы Ошейна перед драфтом, отмечали, что он способен стать игроком стартового состава в любой системе защиты. Плюсами игрока называли хорошую работу рук и ног, его способность эффективно играть против блокирующих тайт-эндов, возможность действовать на позициях эдж-рашера и никеля. К недостаткам относили среднюю дистанционную скорость и не лучшую игру против выноса. Зиминесу прогнозировался выбор во втором или третьем раунде драфта командой, играющей в защите по схеме 3-4.

На драфте НФЛ 2019 года Зиминес был выбран в третьем раунде под общим девяносто пятым номером клубом «Нью-Йорк Джайентс». Он стал первым задрафтованным игроком в истории футбольной программы университета Олд Доминион. 22 июля  Ошейн подписал с «Джайентс» четырёхлетний контракт. Сумма соглашения составила 3,55 млн долларов, подписной бонус 833 тысячи долларов.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Нью-Йорк Джайентс»